Offshore, iz Engleskoga jezika, "položaj izvan epikontinentalnog pojasa morske obale države kojoj državopravno pripada" označava:

 Izvorno jednoj državi pripadajući morski otok 
 Offshore bankarstvo
 područje s poreznim olakšicama, primjerice Posebna privredna zona, porezne oaze, Financijski offshore centar 
 offshore tvrtka ili offshore kompanija
 Radio postaje, koje s brodova nezakonito izvan teritorijalnih voda emitriraju kao Piratska radio postaja 
 Građevina koje se nalaze izvan teritorijalnih voda jedne države, jedna Offshore građevina 
 Prijenos procesa i funkcija tvrtke u (prekomorske) zemlje, tzv. Offshoring 
 Crpljenje nafte i plina iz podmorskih nalazišta (offshore nalazišta), pomoću naftne platforme 
 Korištenje energije vjetra pomoću off-shore farma vjetroelektrana